

Sigle 
 Belgian Treasury Bills – buoni del tesoro belgi
 Branch Target Buffer – tabella storica dei salti

Codici 
 BTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Betou (Congo)